Syski peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Syski, un village du powiat de Łódź-est
 Syski, un village du powiat d'Opoczno